

Geografia 
Chillón – Comune della Spagna.
Chillón (fiume) – Fiume del Perù.
Castello di Chillon – Castello della Svizzera, già residenza dei Conti di Savoia.

Letteratura 
Il prigioniero di Chillon – poema dell'autore romantico Lord Byron

Storia 
 Chilion – nel Libro di Rut, è il marito di Orpa, e fratello di Maclon, i due figli di Noemi e di Elimèlech.